Taikon ist der Familienname folgender Personen:
 
 Dimitri Taikon (1879–1950), Roma-schwedischer Autor von Roma-Märchen
 Katarina Taikon (1932–1995), Roma-schwedische Kinderbuchautorin
 Rosa Taikon (* 1926), Silberschmiedin und Schauspielerin, Schwester von Katarina Taikon